Флаг муниципального образования Борови́чский муниципальный район Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2010 года. В Государственный геральдический регистр Российской Федерации, как не соответствующий современным российским геральдическим нормам, не внесён.

Описание 

Флаг муниципального района имеет форму прямоугольного полотнища в соотношениях длины и ширины 3:2.

Полотнище флага муниципального района имеет белый цвет, в геометрическом центре которого располагается изображение утверждённого герба Боровичского муниципального района, занимающее 1/8 площади поля флага.

Гербом Боровичского муниципального района является герб города Боровичи. Современный герб Боровичей — старый герб, который был утверждён а геральдической комиссией Сената через два года со дня придания Боровицкому рядку статуса города.

Описание исторического герба гласит: «Щит, надвое разрезанный: голубой и серебряный; в первом золотое солнце показует милость к сему селению Её императорского величества; в серебряном полуокованный железом руль означает, что искусство тутошних кормщиков причиняет безопасность плывущим судам в опасных сих местах».

Геральдическое описание герба Боровичского муниципального района гласит: «Герб муниципального района представляет собой щит, поделённый пополам: голубой и серебряный. В левом голубом поле — золотое солнце. В правом серебряном поле скованный железом руль барки означает, что искусство боровичских кормщиков обеспечивает безопасность плывущим по р. Мста судам в опасных местах».

Примечания 

Боровичский район
Флаги с изображением солнца